John Garrick :

 John Garrick (1902-1966): acteur britannique
 John Garrick, personnage de Highlander